SMR steht für:
 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung
 Sales Management Review, Fachzeitschrift für Vertriebsmanagement
 den Konzern Samvardhana Motherson Reflectec, nach Übernahme von Visiocorp weltgrößter Hersteller von PKW-Spiegeln
 San Marino - ISO 3166, olympisches Länderkürzel und Internationale Fernmeldeunion-Landeskenner
 Schwarzbuntes Milchrind, eine durch Kombinationszucht geschaffene Hausrind-Rasse der DDR
 Sekundärmarktrendite, Rendite bereits im Umlauf befindlicher Wertpapiere, siehe Umlaufrendite
 Sensorimotor Rhythm, Bezeichnung des Frequenzbereiches der EEG-Wellen im Bereich von 12 bis 15 Hz im Neurofeedback, siehe Elektroenzephalografie#EEG-Frequenzbänder und Graphoelemente
 Shingled Magnetic Recording, eine Aufzeichnungstechnik bei Festplatten, welche sich überlappende Spuren verwendet, um die Kapazität zu steigern
 Small Modular Reactor, Konzepte für kleine, modulare, serienmäßig zu fertigende Kernkraftwerke 
 Somon Air, eine tadschikische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Sowjet Muftijew Rossii (Russischer Muftirat)
 Standardisiertes Mortalitätsverhältnis (standard mortality ratio)
 Surface Mounted Resonator, elektronisches Bauteil
 Surface Movement Radar Bodenradar (Flugsicherung) zur Überwachung des Rollverkehrs auf einem Flugplatz
 Serviciul Maritim Român, eine staatliche rumänische Reederei, die von 1895 bis 1945 bestand
 Stahlmantelrohr, Bauteil in der Fernwärmeversorgung

Abkürzung